A Acacia drepanolobium é uma espécie africana de acacia.

Referências 

drepanolobium